Hypothèse du bonheur : La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science contemporaine est un livre publié en 2010 par Jonathan Haidt (traduit de l'anglais The Happiness Hypothesis, 2006). 

Haidt pose, dans ce livre, plusieurs  sur le bonheur adoptées par les penseurs du passé - Platon, Bouddha, Jésus et d'autres - et les examine à la lumière des recherches contemporaines en psychologie pour en extraire des leçons et tenter de les mettre en pratique dans nos vies modernes. Les concepts de la vertu, du bonheur, de l'épanouissement, et du sens sont au centre de ce livre.

Réception 
Hypothèse du bonheur : La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science contemporaine a reçu des critiques positives. 

Daniel Nettle a commenté le livre dans Nature et a accepté l'idée centrale d'une . Il a été impressionné par l'ampleur des recherches en sciences du comportement que Haidt a rassemblées, et a qualifié le livre du . 

James Flint a conclu dans The Guardian : 

Christopher Hart, dans The Times, décrit le livre comme .

Références

Essai paru en 2010
Livre de psychologie